Jihlava kan avse:

 Jihlava – en  stad i provinsen Vysočina i Mähren i Tjeckien
 Jihlava (distrikt) – ett distrikt (okres Jihlava) i provinsen Vysočina som omger staden
 Jihlava (flod) – en flod i Mähren i Tjeckien
 2080 Jihlava – en asteroid i huvudbältet